Stockstadt se puede referir a dos municipios en Alemania:
Stockstadt am Rhein, un municipio en el distrito de Groß-Gerau en Hesse; o
Stockstadt am Main, un municipio en el distrito de Aschaffenburg en Baviera.